A Temporada de Open Telefónica by Nissan de 2000 foi disputada em 8 pistas/16 provas. Nesse ano todos os piloto utilizam os chassis Coloni e motores Nissan. 14 diferentes equipes e 28 diferentes pilotos competiram.

Equipes e pilotos

Posição final

Classificação

Pilotos

Equipes 

Temporadas de World Series by Nissan
2000 no automobilismo